Гай Клавдій Пульхр ():

 Гай Клавдій Пульхр (консул 92 року до н. е.) (138 — 91/90 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, консул 92 року до н. е.
 Гай Клавдій Пульхр (консул 177 року до н. е.) (220 — 167 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 177 року до н. е.
 Гай Клавдій Пульхр (претор) (96 до н. е. — після 44 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, претор  56 року до н. е.